

Мон () — муніципалітет у регіоні Окситанія, департамент Еро
 Мон () — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Мон () — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Мон () — муніципалітет у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Мон () — муніципалітет у регіоні Окситанія, департамент Гар
 Мон () — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом
 Мон () — муніципалітет у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар
 Мон () — муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Мон () — муніципалітет у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Мон () — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї
 Мон () — муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара, кантон Мон
 Мон () — муніципалітет у регіоні Центр, департамент Ендр і Луара, кантон Амбуаз
 Мон () — муніципалітет у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза

Мон-ла-Віль — громада в кантоні Во
 Мон-Вюлі — громада в кантоні Фрібур
 Мон-Нобль — громада в кантоні Вале
 Мон-сюр-Роль — громада в кантоні Во
 Мон-Трамлан — громада в кантоні Берн

Інше 
 МОН України — Міністерство освіти і науки України
 Мон (емблема) — родова емблема в Японії
 Мон (штат) — штат (національний округ) в М'янмі
 Мон Аліса Володимирівна ( 1964) — радянська і російська естрадна співачка.

Див. також 
 Моно
 Мона